Supercoppa turca 2011 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa turca 2011 – torneo di pallavolo maschile